In der Hoofdklasse 1984/85 wurde die 62. niederländische Mannschaftsmeisterschaft im Schach ausgespielt. 

Volmac Rotterdam gab nur ein einziges Unentschieden gegen den Titelverteidiger L&T/Eindhovense SV (der auf dem zweiten Platz landete) ab und hatte schon vor der letzten Runde den Titel des niederländischen Mannschaftsmeisters sicher. Aus der Klasse 1 waren SMB Nijmegen und die Bussums Schaakgenootschap aufgestiegen. Beide Aufsteiger erreichten den Klassenerhalt, absteigen mussten Philidor Leeuwarden und De Variant Breda.

Spieltermine 

Die Wettkämpfe wurden ausgetragen am 22. September, 13. Oktober, 10. November, 15. Dezember 1984, 12. Januar, 9. Februar, 9. März, 13. April und 11. Mai 1985.

Abschlusstabelle

Entscheidungen

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saisonübersicht auf der Homepage von Eric Roosendaal (niederländisch)

Sportveranstaltung in den Niederlanden
1984
Schachveranstaltung 1984
Schachveranstaltung 1985